О́рзега () — остановочный пункт и бывшая промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 381,98 км Мурманской железной дороги.

Общие сведения 
Остановочный пункт находится в населённом пункте Орзега Деревянского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия. Расположен на двухпутном перегоне Деревянка — Онежский. В 2005 году для нужд дачников на остановочном пункте возведены две новые пассажирские платформы.

История
В конце сентября 1941 года наступавшим на Петрозаводск финским войскам удалось захватить станцию Орзега и перерезать здесь Кировскую железнодорожную магистраль. Ценой больших потерь 3-й и 4-й ротам сводного батальона НКВД КФССР удалось задержать наступление противника.  В память о тех событиях в 1992 году на станции был установлен памятник — двухметровая гранитная стела (автор — Ч. М. Шуквани). На фасаде здания вокзала, напротив памятника,  была установлена мемориальная доска.

Пассажирское сообщение 
По состоянию на 2019 год по остановочному пункту проходит ежедневно одна пара электропоездов сообщением Свирь — Петрозаводск-Пасс. — Свирь.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Орзега на osm.sbin.ru
 Орзега на railwayz.info
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ- ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс.

Железнодорожные станции, открытые в 1918 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Бывшие железнодорожные станции
Закрытые и разобранные станции